Соломон Моос (; 1831—1895) — немецкий .

Биография 
Соломон Моос родился 15 июля 1831 года в Готтмадингене. Изучал медицину в Гейдельбергском университете, а по окончании учёбы работал ассистентом в медицинской клинике .

Впоследствии он продолжил свое образование в Праге и Вене, а с 1859 года был приват-доцентом по отологии в Гейдельберге; в 1866 году назначен экстраординарным профессором, а также директором и главным хирургом клиники отологии при Гейдельбергском университете.

Заслуги его касаются патологической гистологии лабиринта; он доказал, что при различных инфекционных болезнях микроорганизмы вселяются в лабиринт и причиняют сложные нарушения слуха.

С 1866 года Моос, вместе с Кнаппом, издавал «Archiv für Augen und Ohrenheil Kunde».

В своё время Mоос считался одним из лучших немецких отологов; он создал целую школу. Его труды посвящены преимущественно анатомии и гистологии евстахиевой трубы; он подробно также исследовал вопрос о связи дифтерии с ушными заболеваниями.

Соломон Моос умер 15 июля 1895 года в городе Гейдельберге.

Библиография 
 «Klinik der Ohrenkrankheiten» (Вена, 1866).
 «Anatomie und Physiologie der Eustachischen Röhre» (Висбаден, 1874).
 «Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica» (Гейдельберг, 1881).
 «Ueber Pilzinvasion des Labyrinths im Gefolge von einfacher Diphterie» (Висбаден, 1887).
 «Histologische und bakterielle Untersuchungen über Mittelohrerkrankungen bei den verschiedenen Formen der Diphterie» (1890).

Примечания

Литература 
 Pagel. Biogr. Lex.
 MOOS, SOLOMON.

Ссылки 
 Moos, Salomon // Neue Deutsche Biographie.

Оториноларингологи Германии